Antorcha de la Amistad o La Antorcha de la Amistad puede referirse a:

Estados Unidos 
 Antorcha de la Amistad en Miami.
 La Antorcha de la Amistad en San Antonio.

Monumentos